Оберэльсбах () — ярмарочная община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Рён-Грабфельд. Население составляет 2752 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 67,66 км².

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии